Аммониак:
 Аммониак — торговое название камедистой аммиачной смолы.
 Аммониак — вышедшее из употребления название аммиака.